Хану () е десети цар на Асирия, от династията на „17 царе, които живели в палатки“. Той наследява трона от Дидану. Управлява в периода 2296 – 2283 пр.н.е.

Източници 

Асирийски царе